Серге́й Хле́бников:
 Хлебников, Сергей Анатольевич (1955—1999) — советский конькобежец.
 Хлебников, Сергей Дмитриевич (род. 1956) — генерал-лейтенант, комендант московского Кремля (2004—2020).